Hispanismo puede hacer referencia a:

 Hispanismo, área de humanidades dedicada al estudio de la cultura española e hispanoamericana y el idioma español.
 Hispanismo lingüístico, vocablos del idioma español prestados a otra lengua.
Véase también
 Hispanoamericanismo, corriente de pensamiento que afirma la existencia presente de unidad cultural del mundo hispanohablante.
 Panhispanismo, corriente de pensamiento que aboga por alguna forma de unificación política futura del mundo hispanohablante.
 Hispanofilia, simpatía o admiración por lo español y por extensión por lo hispanoamericano.
 Hispanofonía o hispanoesfera, mundo hispanohablante.
 Hispanidad, ámbito étnico-cultural hispánico.